Cowsill steht für
 The Cowsills, ein in den 60er Jahren populäre US-amerikanische Gesangsgruppe

Cowsill ist der Familienname folgender Personen
 Barry Cowsill, US-amerikanischer Musiker
 William Cowsill (1948–2006), US-amerikanischer Musiker